Nie bezeichnet:
 Nie (Boutonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Boutonne
 eine Häufigkeitsangabe, mit der ein Ereignis niemals eintreten wird, siehe Verbale Rating-Skala: Quantifizierung von Adjektiven und Rating-Skalen
 eine Kurzbezeichnung der polnischen Zeitschrift Nie – dziennik cotygodniowy

nie steht für:
 Niellim (ISO-639-3-Code), Bua-Sprache im Süd-Tschad

Nie ist der Familienname folgender Personen:
 Nie Er (1912–1935), chinesischer Komponist
 Nie Haisheng (* 1964), chinesischer Taikonaut
David Nie (* 1940), britischer Radrennfahrer
 Nie Jingjing (* 1988), chinesische Geherin
 Norman H. Nie (1943–2015), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Nie Rongzhen (1899–1992), chinesischer Militärführer, einer der Zehn großen Marschälle
 Nie Yuanzi (1921–2019), chinesische Kulturrevolutionärin

NIE steht für:
 National Intelligence Estimate der USA
 NIE (Widerstand), eine polnische, antikommunistische Widerstandsbewegung während des Zweiten Weltkriegs 
 Número de Identidad de Extranjero, spanische Ausländeridentitätsnummer

Siehe auch:

 Nye
 Ni
 Ny
 Niemals

Abkürzung